Stanisław Celiński – pisarz grodzki stężycki, komornik graniczny łukowski 
 Stanisław Celiński (zm. 1690) –  podsędek łukowski, podstarości łukowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Celiński (1919-1995) – poseł na Sejm PRL